Next semnifică în limba engleză următor / următoare // următori / următoare, dar se poate referi și la

Muzică 

 N.EX.T, trupă de muzică rock din Corea a anilor 1990
 Next (band), grup american de rhytm and bluesR&B al anilor 1990
 Next (album Journey), album al formație Journey
 Next (album SAHB), album din 1973 al trupei muzicale Sensational Alex Harvey Band
 Next (album Sevendust)
 Next (album Soulive)
 Next (album Vanessa Williams)
 "Next", piesă instrumentală de Béla Fleck și The Flecktones de pe albumul Little Worlds

Publicații 

 Next Media, companie de publicații orientată pro-democratic din Hong Kong, China
 Next Magazine (Santa Monica), publicație din Santa Monica, California, Statele Unite
 Next (revistă), revistă publicată cândva în Statele Unite, dar care și-a încetat apariția, dedicată prezicerii viitorului utilizând cunoștințe științifice și logică (și nu elemnete de magie și misticism)
 Next (roman), un roman din genul techno-thriller de Michael Crichton
 Next: The Future Just Happened, o carte de non-ficțiune din 2001 de Michael Lewis

Știință și tehnologie 

 NeXT, companie de computere a anilor 1980, cumpărată ulterior de Apple Inc.
 NEXT, a xenon ion thruster being developed at NASA Glenn Research Center
 NEXT, un acronim pentru Near End Crosstalk, un gen de interferență electromagnetică
 New X-ray Telescope (NeXT), observator spațial de raze X planificat a fi lansat în 2013

Televiziune 

 Next (TV series), show de televiziune MTV dedicat întâlnirilor amoroase
 "Next" (episod Desperate Housewives)

Diverse 

 Next (film), lansat în 2007
 Next (îmbrăcăminte), lanț de magazine britanic de îmbrăcăminte 
 Next (piesă), piesă de Terrence McNally
 Next (țigări), marcă de țigări produse de Altria Group
 NeXT (demo grup), demo grup francez

Cuvinte și expresii în limba engleză
Dezambiguizare